Domińczyk est un patronyme porté notamment par :

 Dagmara Domińczyk (1976-), actrice polono-américaine,
 Marika Dominczyk (1980-), actrice polono-américaine.